RV er en forkortelse med flere betydninger:

 Radikale Venstre – et dansk politisk parti
 Ryom-Verzeichnis – en fortegnelse over Antonio Vivaldis værker
 Rød Valgallianse – et norsk politisk parti